Tung Shan kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Tung Shan (berg i Hongkong),

Kina 

 Mingyue Shan (bergskedja), Sichuan, 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar